Bleaching ( für das Bleichen) bezeichnet eine Methode, zur Aufhellung von
 menschlichen Zähnen, siehe Zahnaufhellung
 menschlicher Haut, siehe Hautaufhellung
 dunkel pigmentierter Haut in der Analgegend, siehe Anal bleaching

Siehe auch: